Немолодишев Сергій Олександрович ( 1985) — російський хокеїст, нападник.
 Немолодишев Степан Арсенович ( 1863) — статський радник, український педагог.